The Definitive Collection - компіляційний альбом хітів гурту ABBA
 The Definitive Collection (альбом Air Supply)
 The Definitive Collection (альбом Alan Parsons)
 The Definitive Collection (альбом Billy Ray Cyrus)
 The Definitive Collection (альбом Blues Brothers)
 The Definitive Collection (альбом Bonnie Tyler)
 The Definitive Collection (альбом Cameo)
 The Definitive Collection (альбом Чака Беррі)
 The Definitive Collection (альбом Chely Wright)
 The Definitive Collection (альбом Deadstar)
 Definitive Collection (альбом Donovan)
 Definitive Collection (альбом Electric Light Orchestra)
 The Definitive Collection (альбом Eliza Carthy)
 The Definitive Collection (альбом Eric Carmen)
 Definitive Collection (альбом Europe)
 The Definitive Collection (альбом Foreigner)
 The Definitive Collection, альбом Humble Pie
 The Definitive Collection (альбом Jeff Lorber)
 The Definitive Collection (альбом Level 42)
 The Definitive Collection (альбом Lionel Richie)
 The Definitive Collection, альбом Little River Band
 The Definitive Collection (альбом Lou Reed)
 The Definitive Collection, альбом Ніла Седаки
 Definitive Collection (альбом Nina Hagen)
 The Definitive Collection (альбом Olivia Newton-John)
 The Definitive Collection (альбом Partridge Family)
 The Definitive Collection (альбом Patsy Cline)
 The Definitive Collection (альбом Patty Loveless)
 The Definitive Collection (альбом Rachid Taha)
 The Definitive Collection (альбом Sammy Kershaw)
 The Definitive Collection (альбом Santana)
 The Definitive Collection (альбом Стіві Вандера)
 The Definitive Collection (альбом Terri Clark)
 The Definitive Collection (альбом Thin Lizzy)
 The Definitive Collection (альбом Тоні Крісті)
 The Definitive Collection (альбом Tracy Byrd)
 The Definitive Collection (альбом Whitesnake)

див. також
 The Definitive Pop Collection — альбом Сонні і Шер
 The Definitive Rock Collection (альбом Dokken)
 The Definitive Rock Collection (альбом White Lion)
 The Definitive Singles Collection 1984–2004 - компіляційний альбом хітів гурту a-ha